El municipio de High Prairie (en inglés: High Prairie Township) es un municipio ubicado en el condado de Leavenworth en el estado estadounidense de Kansas. En el año 2010 tenía una población de 2002 habitantes y una densidad poblacional de 16,38 personas por km².

Geografía 
El municipio de High Prairie se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, el municipio tiene una superficie total de 122.23 km², de la cual 121.88 km² corresponden a tierra firme y (0.28%) 0.34 km² es agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, había 2002 personas residiendo en el municipio de High Prairie. La densidad de población era de 16,38 hab./km². De los 2002 habitantes, el municipio de High Prairie estaba compuesto por el 94.46% blancos, el 1.35% eran afroamericanos, el 0.7% eran amerindios, el 0.95% eran asiáticos, el 0.1% eran isleños del Pacífico, el 0.8% eran de otras razas y el 1.65% pertenecían a dos o más razas. Del total de la población el 2.45% eran hispanos o latinos de cualquier raza.

Referencias

Enlaces externos 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Leavenworth